Het onderdeel slopestyle voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 6 en 8 februari 2014 in het Rosa Choetor Extreme Park in Krasnaja Poljana.

Het onderdeel slopestyle stond voor de eerste maal op het programma en was het eerste onderdeel waarop medailles werden verdeeld.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 
Heat 1

Heat 2

Halve finale

Finale

Mannen slopestyle